Steinlein ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Steinlein (* 1973), französische Malerin
 Hans Steinlein (1872–1958), deutscher Bildhauer, siehe Ludwigsaltar (Saarlouis) #Bildhauer Hans Steinlein
 Hans Steinlein (1911–1945), deutscher Geologe
 Johann Steinlein (1891–?), deutscher Fußballspieler
 Karl Steinlein (1796–1851), deutscher Nationalökonom
 Magdalena Steinlein (* 1985), deutsche Schauspielerin
 Reinhard Steinlein (1919–2006), deutscher Pfarrer und Superintendent
 Rüdiger Steinlein (1943–2015), deutscher Literaturwissenschaftler
 Stephan Steinlein (* 1961), deutscher Diplomat
 Wilhelm Steinlein (1901–1974), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Stainlein
 Steinchen
 Steinlen
 Steinlin